Мурад Муталлим оглы Саттарлы (; 9 мая 1992, Шамкир, Азербайджан) — азербайджанский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник московского ЦСКА, в составе «Карабаха» начал выступать с 2010 года. В дальнейшем на правах аренды защищал также цвета клубов МОИК (Баку), «Сумгаит» и «Симург».

В январе 2014 года по взаимной договоренности с руководством ФК «Карабах» расторг контракт и подписал полутарогодовое соглашение с закатальским «Симургом», где до этого выступал на правах арнеды.

В составе ФК «Карабах» провел в Лиге Европы УЕФА 4 игры в сезоне 2013/2014.

Сборная Азербайджана 
В 2010 году провел три игры в составе юношеской сборной Азербайджана до 19 лет. Дебютная игра состоялась 14 апреля 2010 года в турецком городе Эскишехир, в отборочном матче Чемпионата Европы против сборной Турции.

Достижения 
 Бронзовый призёр Чемпионата Азербайджана 2010/2011 годов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

Футболисты Азербайджана
Футболисты России
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Симург»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК МОИК
Игроки ФК «Шувелян»
Игроки ФК «Зиря»
Игроки ФК «Ессентуки»